Rufio Festo Avieno – poeta
 Gennadio Avieno – console del 450
 Rufio Magno Fausto Avieno – console del 502
 Flavio Avieno iunior – console del 501
 Valerio Messalla Avieno (in latino: Valerius Messalla Avienus; circa 383 – 400) – funzionario romano